Kleitosz, több görög mitológiai alak neve 
 Kleitosz (ur. kb. ) Dasszarétia illír királya 
 Fekete Kleitosz (kb. ) makedón hadvezér, III. Alexandrosz (Nagy Sándor) barátja 
 Fehér Kleitosz () makedón hadvezér